Pierre Leroux (1797-1871), éditeur, philosophe et homme politique français ;
 Pierre Leroux (1958-), écrivain, journaliste et scénariste québécois.